Division 1 Féminine 2018-19 sæsonen var den 45. udgave, siden ligaens etablering. Lyon var forsvarende mestre, de har vundet titlen i tolv sæsoner på rad før denne. Sæsonen startede den 25. august 2018 og sluttede den 4. maj 2019. Lyon genvandt mesterskabet.

Hold 

To hold rykkede op fra Division 2 Féminine, Frankrigs næstbedste række i kvindernes fodbold, og erstattede to hold, der rykkede ned fra Division 1 Féminine efter 2017–18 sæsonen. Der er 12 hold, der konkurrerede i ligaen; to klubber rykkede ned til anden division efter at sæsonen var slut.

Hold der rykkede op i Division 1 Féminine 2018-19
 Dijon
 Metz

Hold der rykkede ned i Division 2 Féminine 2018-19
 Albi
 Marseille

Stadion og lokaliteter

Stillingen

Sæsonstatistik

Topscorere 
Opdateret til kampe spillet den 4. maj 2019.

Top assists 
Opdateret til kampe spillet den 4. maj 2019.

Referencer 

Division 1 Féminine
Fodboldsæson 2018-19